Kharino (Beriózovski), poble del districte de Beriózovski, al territori de Perm, Rússia
 Kharino (Gainski), poble del districte de Gainski, al territori de Perm, Rússia